Антоні ван Левенгук (нід. Antoni van Leeuwenhoek, нар. 24 жовтня 1632, Делфт — пом. 26 серпня 1723 Делфт) — голландський натураліст.
 2766 Левенгук (2766 Leeuwenhoek) — астероїд головного поясу.